Каннельярви — пристанционный посёлок в Выборгском районе Ленинградской области.
 Каннельярви (волость) — волость Выборгской губернии Финляндии (1925—1939).
 Каннельярви (станция) —  товарно-пассажирская станция Выборгского направления Октябрьской железной дороги.